een naam, zie Jeff (voornaam)
 een film, zie Jeff (film)